

Тіффін — місто, штат Айова
 Тіффін — місто, штат Огайо